

Miejscowości w USA 
 Hartville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Hartville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Hartville – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Platte

Zobacz też 
 Bitwa pod Hartville – bitwa podczas wojny secesyjnej (9-11 stycznia 1863) na terenie hrabstwa Wright w stanie Missouri